

Personnalités

Artistes 
 Anoushka Garin (née en 1978), actrice polonaise ;
 Didier Marc Garin (né en 1963), compositeur, pédagogue et chef de chœur français ;
 Garin lo Brun, troubadour du  ;
 Garin d'Apchier, troubadour du  ;
 Louis Garin (1888-1959), peintre et illustrateur français ;
 Pierre Garin (1925-1985), acteur français ;

Religieux 
 Garin, évêque de Rennes de 1019 à 1037 ;
 Garin (-1145), évêque d'Amiens de 1127 à 1144 ;
 Antoine Marie Garin (1810-1889), prêtre, missionnaire et pédagogue ;
 Bernard Garin (†1138), archevêque d'Arles ;
 Garin de Montaigu (†1230), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Jean-Luc Garin (né en 1969), évêque catholique français ;
 L'abbé Garin, religieux du Moyen Âge ;

Sportifs
 Fabrice Garin (né en 1975), footballeur français ;
 Garin Jenkins : joueur gallois de rugby à XV ;
 Maurice Garin (1871-1957), cycliste italien puis français, vainqueur du Tour de France 1903 et a donné son nom à l'équipe cycliste Garin-Wolber ;
 Ambroise Garin, cycliste italien, frère du précédent ;
 César Garin, cycliste italien, frère des deux précédents ;
 Marvin Garin (né en 1993), karatéka français.

Autres 
 Garin d'Anséune, frère de Guillaume d'Orange, fait prisonnier par les sarrasins à la bataille de Roncevaux ;
 Garin le Lorrain, ou le Loherain, personnage sans doute fictif, héros d'une saga médiévale, qui pourrait être une sorte de version française ou belge du Nibelungen, selon le Baron de Reiffenberg ;
 Eugenio Garin (1909-2004), historien, philologue et philosophe italien ;
 Christian Garin, armateur français ;
 Marie-Charlotte Garin (1995-), femme politique française ;
 Garin Trousseboeuf, personnage créé par Évelyne Brisou-Pellen

Géographie 

 Garin : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne.
 Garin : un quartier de Beasain, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Monts Garrin, un massif montagneux d'Iran.

Voir aussi

Références 

Homonymie de saints chrétiens